Sextus Quintilius Condianus peut désigner plusieurs personnalités de la Rome antique :

 Sextus Quintilius Condianus, consul en 151 ap. J.-C. ;
 Sextus Quintilius Condianus, consul en 180 ap. J.-C. ;